Przekręt (film)
 Przekręt (serial telewizyjny 2004)
 Przekręt (serial telewizyjny 2017)